Шоколадна війна — роман Роберта Корм'є.
 Шоколадна війна — фільм за однойменним романом Роберта Корм'є.
 Шоколадна війна — торговельно-економічне протистояння між Україною та Росією, викликане забороною продаж в Росії продукції української компанії «Рошен».